Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1935 года прошли с 16 марта по 5 апреля в Сан-Сальвадоре, Сальвадор. В соревнованиях приняло участие 741 спортсмен.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales más antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1935 год в спорте
1935 год в Сальвадоре
Март 1935 года
Апрель 1935 года
Международные спортивные соревнования в Сан-Сальвадоре